Bellanca peut faire référence à :

 Giuseppe Mario Bellanca (1886-1960), concepteur et constructeur d'avions italo-Américain
 Bellanca, constructeur aéronautique américain
 Bellanca Aircruiser, avion construit par Bellanca Aircraft
 Bellanca Chief, avion monoplan biplace
 , terrain d'aviation au Delaware

 Bob Bellanca, (né en 1965), animateur radio
 Jérôme Bellanca (né en 1977), athlète français
  (1880-1969), activiste américain

Homonymie de patronyme